Supersnazz : groupe japonais de punk rock/garage
 Supersnazz : second album du groupe de rock américain The Flamin' Groovies